Пара Катарина Среботник / Ай Сугияма — победители турнира.

Прошлогодние чемпионки — Мартина Навратилова и Надежда Петрова — не защищали свой титул, но россиянка принимала участие в турнире (в паре с соотечественницей Светланой Кузнецовой) и дошла до четвертьфинала.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
 ''' Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Титул)
  Алисия Молик /  Мара Сантанджело (Полуфинал)
  Натали Деши /  Сунь Тяньтянь ''(Полуфинал)

<li>  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Первый раунд)
<li>  Пэн Шуай /  Янь Цзы (Четвертьфинал)
<li>  Роберта Винчи /  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
<li>  Светлана Кузнецова /  Надежда Петрова (Четвертьфинал, отказ)''

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2007